William Ellis peut désigner :
 William Ellis (1756-1785), médecin, peintre et explorateur britannique ;
 William Ellis (1794-1872), missionnaire britannique ;
 William Webb Ellis (1806-1872), inventeur britannique supposé du rugby moderne ;
 William H. Ellis (1864-1913), homme d'affaires afro-américain.